Der Dreiband-Weltcup 1986/4 war das 4. Weltcupturnier und damit das letzte im Jahr 1986 in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 12. bis zum 14. Dezember 1986 in Valkenburg (Zuid-Holland) statt.

Geschichte 
Das letzte Dreiband-Weltcup-Turnier des Jahres fand im Casino der südholländischen Stadt Valkenburg statt und war das spektaktulärste. Der hervorragend spielende japanische Exweltmeister Nobuaki Kobayashi beherrschte das Turnier und stellte alle Turnierrekorde auf. Als erster Dreibandspieler auf internationaler Ebene spielte er gegen seinen Landsmann Jun’ichi Komori einen Satz in einer Aufnahme. Zudem spielte er mit 1,643 einen hervorragenden Generaldurchschnitt. In diesen Dimensionen spielte bisher nur der vielfache belgische Serienweltmeister Raymond Ceulemans. Zum dritten Mal in dieser Weltcup-Saison hieß das Finale „Ceulemans gegen Kobayashi“, wovon Kobayashi zwei gewann.

Gesamtsieger des Jahres wurde aber Raymond Ceulemans, der in allen vier Finals dabei war. In der Endabrechnung siegte er mit 68 Punkten vor Kobayashi (55 Punkte) und Komori (45 Punkte).

Von allen Teilnehmern und Funktionären wurde die ausgezeichnete Turnierausrichtung des Veranstalters gelobt. Das Turnier war mit 2000 Zuschauern sehr gut besucht und wurde in den Medien landesweit übertragen.

BWA-Profis und Ausrichterplätze 

BWA-Profis:
  Raymond Ceulemans
  Nobuaki Kobayashi
  Ludo Dielis
  Rini van Bracht
  Avelino Rico
  Junichi Komori
  Richard Bitalis
  Dieter Müller
  Egidio Vierat
  Allen Gilbert
  Luis Mario Doyharzabal
  Marco Zanetti

Ausrichterplätze:
  Jean Bessems
  Christ van der Smissen
  Aart Gieskens
  Herman Popeijus

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Raymond Ceulemans, Nobuaki Kobayashi, Ludo Dielis und Rini van Bracht) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkt./Aufn/ED

Gesamtsieger BWA-Weltcup 1986

Einzelnachweise 

1986/4
Karambolageveranstaltung 1986
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Zuid-Holland
Sport (Katwijk)